Список всех описанных видов пауков семейства Theridiosomatidae на 1 января 2013 года.

Alaria
Alaria Zhao & Li, 2012
 Alaria chengguanensis Zhao & Li, 2012 — Китай

Andasta
Andasta Simon, 1895
 Andasta benoiti (Roberts, 1978) — Сейшеллы
 Andasta cyclosina Simon, 1901 — Малайзия
 Andasta semiargentea Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Andasta siltte Saaristo, 1996 — Сейшеллы

Baalzebub
Baalzebub Coddington, 1986
 Baalzebub albonotatus (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Baalzebub baubo Coddington, 1986 — Коста-Рика, Панама, Бразилия
 Baalzebub brauni (Wunderlich, 1976) — Квинсленд
 Baalzebub nemesis Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Baalzebub rastrarius Zhao & Li, 2012 — Китай
 Baalzebub youyiensis Zhao & Li, 2012 — Китай

Chthonopes
Chthonopes Wunderlich, 2011
 Chthonopes cavernicolus Wunderlich, 2011 — Лаос
 Chthonopes jaegeri Wunderlich, 2011 — Лаос

Chthonos
Chthonos Coddington, 1986
 Chthonos pectorosa (O. P.-Cambridge, 1882) — Бразилия
 Chthonos peruana (Keyserling, 1886) — Перу
 Chthonos quinquemucronata (Simon, 1893) — Бразилия
 Chthonos tuberosa (Keyserling, 1886) — Бразилия

Coddingtonia
Coddingtonia Miller, Griswold & Yin, 2009
 Coddingtonia euryopoides Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай

Epeirotypus
Epeirotypus O. P.-Cambridge, 1894
 Epeirotypus brevipes O. P.-Cambridge, 1894 — Мексика до Коста-Рики
 Epeirotypus chavarria Coddington, 1986 — Коста-Рика
 Epeirotypus dalong Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай

Epilineutes
Epilineutes Coddington, 1986
 Epilineutes globosus (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика до Бразилии

Karstia
Karstia Chen, 2010
 Karstia coddingtoni (Zhu, Zhang & Chen, 2001) — Китай
 Karstia cordata Dou & Lin, 2012 — Китай
 Karstia nitida Zhao & Li, 2012 — Китай
 Karstia prolata Zhao & Li, 2012 — Китай
 Karstia upperyangtzica Chen, 2010 — Китай

Luangnam
Luangnam Wunderlich, 2011
 Luangnam discobulbus Wunderlich, 2011 — Лаос

Menglunia
Menglunia Zhao & Li, 2012
 Menglunia inaffecta Zhao & Li, 2012 — Китай

Naatlo
Naatlo Coddington, 1986
 Naatlo fauna (Simon, 1897) — Коста-Рика до Бразилии
 Naatlo maturaca Rodrigues & Lise, 2008 — Бразилия
 Naatlo serrana Rodrigues & Lise, 2008 — Бразилия
 Naatlo splendida (Taczanowski, 1879) — Колумбия до Бразилии, Боливия
 Naatlo sutila Coddington, 1986 — Панама, Колумбия, Суринам
 Naatlo sylvicola (Hingston, 1932) — Гайана

Ogulnius
Ogulnius O. P.-Cambridge, 1882
 Ogulnius barbandrewsi Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Ogulnius clarus Keyserling, 1886 — Бразилия
 Ogulnius cubanus Archer, 1958 — Куба
 Ogulnius fulvus Bryant, 1945 — Гаити
 Ogulnius gertschi Archer, 1953 — Панама
 Ogulnius gloriae (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Ogulnius hapalus Zhao & Li, 2012 — Китай
 Ogulnius hayoti Lopez, 1994 — Martinique
 Ogulnius infumatus Simon, 1897 — Сент-Винсент
 Ogulnius latus Bryant, 1948 — Гаити
 Ogulnius obscurus Keyserling, 1886 — Перу, Бразилия
 Ogulnius obtectus O. P.-Cambridge, 1882 — Бразилия, Колумбия, Перу
 Ogulnius paliisteri Archer, 1953 — Перу
 Ogulnius pullus Bosenberg & Strand, 1906 — Корея, Япония
 Ogulnius tetrabunus (Archer, 1965) — Ямайка
 Ogulnius yaginumai Brignoli, 1981 — Филиппины

Parogulnius
Parogulnius Archer, 1953
 Parogulnius hypsigaster Archer, 1953 — США

Plato
Plato Coddington, 1986
 Plato bicolor (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Plato bruneti (Gertsch, 1960) — Тринидад
 Plato guacharo (Brignoli, 1972) — Венесуэла
 Plato juberthiei Lopez, 1996 — Французская Гвиана
 Plato miranda (Brignoli, 1972) — Венесуэла
 Plato troglodita Coddington, 1986 — Эквадор

Theridiosoma
Theridiosoma O. P.-Cambridge, 1879
 Theridiosoma argenteolunulatum Simon, 1897 — Вест-Индия, Венесуэла
 Theridiosoma blaisei Simon, 1903 — Габон
 Theridiosoma caaguara Rodrigues & Ott, 2005 — Бразилия
 Theridiosoma chiripa Rodrigues & Ott, 2005 — Бразилия
 Theridiosoma circuloargenteum Wunderlich, 1976 — Новый Южный Уэльс
 Theridiosoma concolor Keyserling, 1884 — Мексика, Бразилия
 Theridiosoma davisi Archer, 1953 — Мексика
 Theridiosoma diwang Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Theridiosoma epeiroides Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Корея, Япония
 Theridiosoma fasciatum Workman, 1896 — Сингапур, Суматра
 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) — Голарктика
 Theridiosoma genevensium (Brignoli, 1972) — Шри-Ланка
 Theridiosoma goodnightorum Archer, 1953 — Мексика до Коста-Рики
 Theridiosoma kikuyu Brignoli, 1979 — Кения
 Theridiosoma latebricola Locket, 1968 — Ангола
 Theridiosoma lopdelli Marples, 1955 — Самоа
 Theridiosoma lucidum Simon, 1897 — Венесуэла
 Theridiosoma nebulosum Simon, 1901 — Малайзия
 Theridiosoma nechodomae Petrunkevitch, 1930 — Ямайка, Пуэрто-Рико
 Theridiosoma obscurum (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Theridiosoma picteti Simon, 1893 — Суматра
 Theridiosoma plumarium Zhao & Li, 2012 — Китай
 Theridiosoma sancristobalensis Baert, 2014 –Галапагосы
 Theridiosoma savannum Chamberlin & Ivie, 1944 — США
 Theridiosoma shuangbi Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Theridiosoma taiwanica Zhang, Zhu & Tso, 2006 — Тайвань
 Theridiosoma triumphale Zhao & Li, 2012 — Китай
 Theridiosoma vimineum Zhao & Li, 2012 — Китай
 Theridiosoma zygops (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама

Wendilgarda
Wendilgarda Keyserling, 1886
 Wendilgarda assamensis Fage, 1924 — Индия, Китай
 Wendilgarda atricolor (Simon, 1907) — Сан-Томе, Принсипи
 Wendilgarda clara Keyserling, 1886 — Вест-Индия, Гватемала до Бразилия
 Wendilgarda galapagensis Archer, 1953 — Галапагоссы
 Wendilgarda liliwensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Wendilgarda mexicana Keyserling, 1886 — Мексика, Центральная Америка, Куба
 Wendilgarda muji Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Wendilgarda mustelina Simon, 1897 — Сент-Винсент
 Wendilgarda mustelina arnouxi Lopez & Emerit, 1985 — Гваделупа
 Wendilgarda nigra Keyserling, 1886 — Бразилия
 Wendilgarda nipponica Shinkai, 2009 — Япония
 Wendilgarda sinensis Zhu & Wang, 1992 — Китай

Zoma
Zoma Saaristo, 1996
 Zoma dibaiyin Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Zoma fascia Zhao & Li, 2012 — Китай
 Zoma zoma Saaristo, 1996 — Сейшеллы

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

T